O Campeonato Catarinense de Futebol de 1976 foi um campeonato de futebol ocorrido em Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.

Regulamento

1ª fase 
Os clubes foram divididos em 2 grupos, porém todos jogaram contra todos em partidas de ida e volta (2 turnos). Classificaram-se 4 de cada grupo para fase seguinte.

2ª fase 
Os 8 clubes classificados foram novamente divididos em 2 grupos, se enfrentando apenas dentro das séries em partidas de ida e volta. Classificaram-se para Final o campeão de cada grupo.

Final 
Realizada em dois jogos.

Partidas

1ª fase

Classificação 

Em NEGRITO os classificados.

2ª fase

Classificação

Finais 

*O protesto feito pelo Juventus de Rio do Sul na Federação Catarinense de Futebol contra o Carlos Renaux de Brusque, resultou em uma alteração do finalista do Campeonato Estadual pela Chave A e, consequentemente, na não realização do terceiro jogo programado para decidir o título, entre Figueirense e Joinville. Baseado numa denúncia de irregularidades no time do Carlos Renaux, o Juventus entrou na Federação Catarinense de Futebol com um pedido de ganho de ponto referente ao empate entre o clube de Rio do Sul e o Carlos Renaux, partida realizada no estádio do Juventus. O protesto foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) antes que fosse realizada a terceira partida das finais até então programada para 25 de agosto de 1976 em Itajaí (campo neutro), entre Figueirense e Joinville. O Figueirense foi diretamente prejudicado pelo protesto do Juventus. Com a decisão do TJD, o Juventus foi o primeiro colocado na Chave A da semifinal, superando o Figueirense com um ponto a mais de vantagem.

Classificação Final 

Em NEGRITO times finalistas, em ITÁLICO times eliminados na segunda fase, outros eliminados na primeira fase.

Premiação 

1976
Esporte no Brasil em 1976
Futebol de 1976 no Brasil
1976 em Santa Catarina